A Agora em Revista é uma publicação trimensal de imprensa rosa brasileira. Pertence ao Sistema Agora de Comunicação, é editada e impressa pela Editora Agora em Santa Inês, MA.

Ligações externas 
 https://web.archive.org/web/20121004004502/http://agorasantaines.com.br/noticias/cidade/extra-agora-em-revista-n-3-ja-esta-nas-bancas/2006
 Lançamento da revista Agora em Revista em Santa Inês
 https://web.archive.org/web/20121004013041/http://agorasantaines.com.br/noticias/cidade/agora-em-revista-comecou-a-circular/1067

Mídia do Maranhão
Revistas em papel
Revistas de celebridades
Revistas em português
Publicações fundadas em 2011